Ferdinand Keller – pittore tedesco.
Ferdinand Keller – ex calciatore tedesco.
Ferdinand Keller – archeologo svizzero.